Jan Kubin (1876–1927) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Kubin (ur. 1888) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari